

Wydarzenia 

 Europa
 Scypion Afrykański Starszy został cenzorem
 II wojna macedońska:
 bitwa pod Atenami
 bitwa pod Ottobolos
 bitwa na przełęczy Lynkos.